Лино Альдани (; , Сан-Чиприано-По — , Павия) — итальянский писатель-фантаст. Считается одним из основателей национальной фантастики.

Преподавал математику в Риме. В 1960 г. дебютировал в литературе серией рассказов, опубликованных в журнале «Oltre il cielo» («Другое небо») под псевдонимом Н. Л. Джанда (). В 1962 году опубликовал первую в Италии книгу о научной фантастике. В 1963 написал рассказ-антиутопию Тридцать семь градусов по Цельсию, впоследствии изданный в СССР. В 1968 г. уехал в свой родной город, чтобы в большей степени посвятить себя литературному труду. В 1977 г. напечатал первый роман,  ().

Онирофильм 
Советский читатель познакомился с Лино Альдани в 1966 году, когда в 5-м томе Библиотеки современной фантастики был опубликован «Онирофильм». Группа шокированных родителей решила, что это порнография, и выступила с возмущённым письмом в журнале «Здоровье». Хотя в предисловии составители откровенно характеризовали книгу как горькую и беспощадную, это не помогло. Издательству пришлось дать покаянные пояснения.

Литература

Ссылки 
 Лино Альдани на сайте Лаборатория Фантастики

Писатели-фантасты Италии
Итальянские писатели